Községek

Ramsau bei Berchtesgaden, község Németország Bajorország tartományában
Ramsau (Alsó-Ausztria), község Ausztria Alsó-Ausztria tartományában
Ramsau am Dachstein, község Ausztria Stájerország tartományában
Ramsau im Zillertal, község Ausztria Tirol tartományában